Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин в формате быстрые шашки 2015 прошёл с 20-21 октября в Баколи, Италия  по швейцарской системе в 8 раундов после окончания международного турнира «Bacoli Open». Одновременно проводился чемпионат среди женщин. Чемпионом Европы стал россиянин Александр Шварцман.

Итоговое положение 

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Спорт в Италии в 2015 году
2015 год в шашках
Шашки